Генна́дий Немчи́нов:
 Немчинов, Геннадий Андреевич (1935—2010) — советский и российский писатель, прозаик.
 Немчинов, Геннадий Петрович (род. 1950) — советский и российский художник (печатная графика).